Якуб Киндл (; , Шумперк, Чехия) — чешский хоккеист, защитник.

Игровая карьера 
Якуб Киндл начал свою карьеру в клубе «Пардубице». С 2004 по 2017 год играл в Северной Америке. В НХЛ выступал за команды «Детройт Ред Уингз» и «Флорида Пантерз». В 2017 году вернулся в Чехию, играл в Экстралиге за «Пльзень». Выступал в одной команде со своим младшим братом Денисом (род. 04.08.1992 г.), который играет в нападении. Последним клубом Киндла был немецкий «Кёльнер Хайе», за который Якуб играл в сезоне 2019/2020.

Статистика

Ссылки 
 
 Профиль на сайте НХЛ
 Профиль на сайте «Детройт Ред Уингз» 
 Профиль на сайте чешской хоккейной Федерации 

Хоккеисты Чехии
Хоккейные защитники
Хоккеисты НХЛ
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Градец Кралове»
Игроки «Китченер Рейнджерс»
Игроки «Гранд-Рапидс Гриффинс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки сборной Чехии по хоккею с шайбой
Игроки «Флорида Пантерз»
Игроки ХК «Шкода»
Игроки «Спрингфилд Тандербёрдс»
Игроки ХК «Кёльнер Хайе»
[[[Категория:Задрафтованные ХК «Детройт Ред Уингз»]]